Lips (Muppet), een handpop en trompettist uit The Muppet Show;
Lips (mythologie), een god uit de Griekse mythologie;
Scheepsschroevengieterij Lips, een Nederlands bedrijf dat scheepsschroeven produceerde;
Lips (sloten), een Nederlands bedrijf dat hang- en sluitwerk produceert;
Lips (computerspel), een meezingspel voor Xbox 360;
The Flaming Lips, een rock- en indieband uit Oklahoma.